Jakob Fuglsang, een Deens wielrenner en voormalig mountainbiker
Fuglsang Kunstmuseum, een kunstmuseum op het eiland Lolland in Denemarken